M110  peut désigner :
 M110, la galaxie NGC 205 ;
 M110, canon automoteur américain ;
 M110 SASS, un fusil de précision américain ;
 Moteur M 110 Mercedes-Benz, un moteur thermique automobile.